Malkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Malkowsky (1891–1972), deutscher Schauspieler
 Georg Malkowsky (1851–1921), deutscher Kunstpublizist
 Emil Ferdinand Malkowsky (1880–1967), deutscher Autor von Stücken für Bühne und Radio, Erzähler und Humorist
 Liselotte Malkowsky (1913–1965),  deutsche Schlagersängerin, Schauspielerin und Kabarettistin